Çanakkale (provincie), een provincie van Turkije
Çanakkale (district), een district in deze provincie
Çanakkale (stad), de hoofdstad van deze provincie

Zie ook
Dardanellen (Turks: Çanakkale boğazi), een zeestraat